La Roca d'en Carbassa (també coneguda amb el nom de la Roca Carbassera) és una muntanya de la serra del Verd de 1.947 metres que es troba entre els municipis de La Coma i la Pedra (Solsonès) i el de Josa i Tuixén (Alt Urgell).

Referències 

Muntanyes de la Coma i la Pedra
Muntanyes de Josa i Tuixén